Anubi – divinità egizia
 Anubi (Papio anubi) – una specie di babbuino
 Anubi – Protagonista del graphic novel italiano omonimo
 Anubi – gruppo musicale Avant-garde metal lituano
 Anubi – nemici del videogioco The Legend of Zelda: Ocarina of Time
 Kola Anubi – calciatore nigeriano

Pagine correlate
Anubis (disambigua)